Geheimwaffe steht für:
 eine Waffe, die einer unterlegenen Konfliktpartei einen ansonsten nicht möglichen Sieg ermöglichen soll, siehe Wunderwaffe
 umgangssprachlich und allgemeiner: jedes erfolgversprechende Mittel, das man noch in der Hinterhand hat

Die Geheimwaffe steht für:
 Die Geheimwaffe, US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 1942

Siehe auch: